łasica – niewielki ssak z rzędu drapieżnych
 Łasica (rzeka) i kanał Łasica – ciągi wodne w woj. mazowieckim wypływające z okolic Puszczy Kampinoskiej i uchodzące do Bzury w okolicach Tułowic
 Łasica – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
 Łasica – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki
 łasica (semantyka) – słowo-wytrych, celowo stosowane wyrażenia próżne.